Cowling bezeichnet:

 in der Fliegersprache die Abdeckung des Flugmotors bzw. der Flugmotoren oder Triebwerke, siehe Cowling

Cowling ist der Familienname folgender Personen:
 Brenda Cowling (1925–2010), britische Schauspielerin
 Bruce Cowling (1919–1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard M. Cowling (* 1955), südafrikanischer Biologe und Botaniker
 Robin Cowling (* 1944), englischer Rugby-Union-Spieler
 Thomas George Cowling (1906–1990), britischer Astronom und Mathematiker